Alexandra Benado (1976-), une femme politique, professeure, militante LGBT et ancienne joueuse de football chilienne ;
 Arik Benado (1973-), footballeur international israélien.